União do Parque Curicica est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école 
  D4 Carnaval

Enredos

Références 

École de samba à Rio de Janeiro